У статті представлена статистика, що описує хронологію поширення коронавірусної інфекції COVID-19 по країнам і регіонам. Ця інфекція є небезпечним захворюванням, викликаним новим коронавірусом SARS-CoV-2. Поширення інфекції почалося наприкінці грудня 2019 року в місці Ухань (провінція Хубей, центральний Китай). За станом на 2 квітня 2020 року загальна кількість випадків зараження перевищило 1 мільйон, а число загиблих перевищило 50 тисяч. Кількість країн, у яких інфекція буле зареєстрована, перевищило 200. Інфекція поширилася по усім континентам, за винятком Антарктиди.

Спочатку захворювання іменувалося 2019-nCoV, а 11 лютого 2020 року воно отимало назву нової коронавірусної пневмонії (COVID-19).

Поширення вірусу COVID-19 

Через великий обсяг інформації статистика розділена на декілька статей по регіонах. Розділення на регіони здійснюється в відповідності з класифікацією ВОЗ, детальні списки країн дивіться нижче. В загальній статті складена інформація по усій планеті і найбільш ураженим країнам.

Поширення вірусу в країнах Африканського регіону 

Країни і території даного регіону, де є виявлені випадки інфікування COVID-19: Південно-Африканська Республіка, Федеративна Республіка Нігерія, Алжирська Народна Демократична Республіка, Республіка Гана, Республіка Камерун, Республіка Сенегал, Демократична Республіка Конго, Гвінейська Республіка, Республіка Кот-д'Івуар, Габонская Республіка, Республіка Кенія, Федеративна Демократична Республіка Ефіопія, Майотта (заморський регіон Франції), Центральноафриканська Республіка, Республіка Південний Судан, Республіка Малі, Республіка Гвінея-Бісау, Республіка Екваторіальна Гвінея, Республіка Замбія, Ісламська Республіка Мавританія, Республіка Мадагаскар, Республіка Сьєрра-Леоне, Республіка Нігер, Буркіна-Фасо, Республіка Чад, Республіка Конго, Республіка Уганда, Республіка Кабо-Верде, Демократична Республіка Сан-Томе і Принсіпі, Об'єднана Республіка Танзанія, Тоголезька Республіка, Реюньйон (заморський регіон Франції), Республіка Руанда, Республіка Малаві, Республіка Мозамбік, Республіка Ліберія, Королівство Есватіні, Республіка Маврикій, Республіка Зімбабве, Республіка Бенін, Союз Коморських Островів, Республіка Ангола, Республіка Бурунді, Республіка Ботсвана, Держава Еритрея, Республіка Намібія, Республіка Гамбія, Республіка Сейшельські Острови, Західна Сахара (колишня назва Іспанська Сахара — спірна територія), Королівство Лесото.

Поширення вірусу в країнах Американського регіону 

Країни і території даного регіону, де є виявлені випадки інфікування COVID-19: Сполучені Штати Америки, Федеративна Республіка Бразилія, Республіка Перу, Республіка Чилі, Мексиканські Сполучені Штати, Канада, Республіка Еквадор, Республіка Колумбія, Аргентинська Республіка, Домініканська Республіка, Республіка Панама, багатонаціональна держава Болівія, Республіка Гватемала, Республіка Гондурас, Вільно асоційована держава Пуерто-Рико, Республіка Гаїті, Республіка Ель-Сальвадор, боліваріанська Республіка Венесуела, Республіка Куба, Республіка Нікарагуа, Республіка Коста-Рика, Республіка Парагвай, Східна Республіка Уругвай, Французька Гвіана (заморський регіон Франції), Ямайка, Мартиніка (заморський регіон Франції), Кайманові острови (заморська територія Великої Британії), Гваделупа (заморський регіон Франції), Кооперативна Республіка Гаяна, Бермудські острови (заморська територія Великої Британії), Республіка Суринам, Республіка Тринідад і Тобаго, Співдружність Багамських Островів, Аруба (заморська складова частина Королівство Нідерландів), Барбадос, Сент-Мартин (нідерландська частина острова — заморська складова частина Королівство Нідерландів), Сен-Мартен (французька частина острова — заморський регіон Франції), Сент-Вінсент і Гренадини, Антигуа і Барбуда, Гренада, Кюрасао (заморська складова частина Королівство Нідерландів), Беліз, Сент-Люсія, Співдружність Домініки, Сент-Кітс і Невіс, Фолклендські острови (заморська територія Великої Британії, права оскаржуються Аргентиною), Острови Теркс і Кайкос (заморська територія Великої Британії), Монтсеррат (заморська територія Великої Британії), круїзний лайнер MS Zaandam, Британські Віргінські острови (заморська територія Великої Британії), Сен-Бартелемі (заморський регіон Франції), Ангілья (заморська територія Великої Британії), Сен-П'єр і Мікелон (заморський регіон Франції).

Поширення вірусу в країнах регіону Південно-Східної Азії 

Країни і території даного регіону, де є виявлені випадки інфікування COVID-19: Республіка Індія, Народна Республіка Бангладеш, Республіка Індонезія, Федеративна Демократична Республіка Непал, Королівство Таїланд, Мальдівська Республіка, Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка, Республіка Союз М'янма, Королівство Бутан, Демократична Республіка Тимор-Лешті.

Поширення вірусу в країнах Європейського регіону 

Країни і території даного регіону, де є виявлені випадки інфікування COVID-19: Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Королівства Іспанія, Італійська Республіка, Французька Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, Турецька Республіка, Королівство Бельгія, Республіка Білорусь, Королівство Нідерландів, Королівство Швеція, Португальська Республіка, Швейцарська Конфедерація, Україна, Республіка Польща, Ірландія, Румунія, Держава Ізраїль, Австрійська Республіка, Республіка Вірменія, Республіка Казахстан, Королівство Данія, Республіка Сербія, Республіка Молдова, Чеська Республіка, Королівство Норвегія, Азербайджанська Республіка, Фінляндська Республіка, Республіка Таджикистан, Республіка Узбекистан, Велике Герцогство Люксембург, Угорщина, Республіка Північна Македонія, Грецька Республіка, Республіка Болгарія, Боснія і Герцеговина, Республіка Хорватія, Киргизька Республіка, Естонська Республіка, Республіка Ісландія, Литовська Республіка, Словацька Республіка, Республіка Словенія, Республіка Албанія, Автономний край Косово і Метохія, Латвійська Республіка, Республіка Кіпр, Князівство Андорра, Грузія, Республіка Сан-Марино, Республіка Мальта, Чорногорія, Гібралтар (заморська територія Великої Британії), Князівство Монако, Ліхтенштейн, острів Гренландія (належить Данії), держава-місто Ватикан.

Поширення вірусу в країнах Східно-Середземноморського регіону 

Країни і території даного регіону, де є виявлені випадки інфікування COVID-19: Ісламська Республіка Іран, Ісламська Республіка Пакистан, Королівство Саудівська Аравія, Держава Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Арабська Республіка Єгипет, Держава Кувейт, Ісламська Республіка Афганістан, Султанат Оман, Королівство Бахрейн , Республіка Ірак, Королівство Марокко, Республіка Судан, Республіка Джибуті, Федеративна Республіка Сомалі, Ліванська Республіка, Туніська Республіка, Йорданське Хашимітське Королівство, Єменська Республіка, Палестина, Держава Лівія, Сирія.

Поширення вірусу в країнах регіону західної частини Тихого океану 

Країни і території даного регіону, де є виявлені випадки інфікування COVID-19: континентальний Китай, Республіка Сингапур, Республіка Філіппіни, Японія, Республіка Корея, Малайзія, Австралія, Нова Зеландія, спеціальний адміністративний район Гонконг, круїзний лайнер Diamond Princess, Тайвань, Соціалістична Республіка В'єтнам, Монголія, острів Гуам, Бруней-Даруссалам, Королівство Камбоджа, спеціальний адміністративний район Макао, Співдружність Північних Маріанських островів, Нова Каледонія (заморський регіон Фрації), Лаоська Народно-Демократична Республіка, Республіка Фіджі, Незалежне держава Папуа-Нова Гвінея.

Примітки до розділу 

Причому після закінчення спалаху захворювання підсумкова летальність опиниться десь між показниками «консервативна оцінка» летальності і «летальність» на історичні дати. Більш того, після закінчення спалаху захворювання в момент, коли кількість «усього хворіють» стане рівним нулю, значення «консервативна оцінка» летальності стане рівно значенню «летальність», оскільки показник «усього вибуло», очевидно, стане дорівнює показнику «всього виявлено».

Поширення вірусу по світу сумарно і в країнах світу з найбільшою кількістю виявлених випадків

Примітки

Посилання 
 
  на сайті ВОЗ, включають офіційну кількість підтверджених випадків в різних країнах світу
 
 
 
 
 

Пандемія COVID-19
Хронологія пандемії COVID-19